Toga, vrsta odjeće karakteristične za Antički Rim
 Toga (otok), otok u državi Vanuatu
 Toga (okrug), pokrajina Rewa, Fidži
 Toga (rijeka), rijeka na Fidžiju
 Toga (biljni rod), biljni rod iz porodice Araceae Juss.